Rajd Chorwacji 2022 (Croatia Rally 2022) – 49. edycja Rajdu Chorwacji. Był to rajd samochodowy odbywający się od 21 do 24 kwietnia 2022 roku w Chorwacji. Składał się z 20 odcinków specjalnych rozegranych na asfalcie. Baza imprezy była zlokalizowana w miejscowości Zagrzeb. Była to trzecia runda rajdowych mistrzostw świata w roku 2022. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 66 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2, WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS20

Klasyfikacja generalna rajdu 

W klasyfikacji generalnej i WRC2 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2022 po 3 rundach 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2 Open

WRC2 Junior

WRC2 Master

WRC3 Open

WRC3 Junior 

W klasyfikacji WRC3 Junior dodatkowe punkty są przydzielane za zwycięstwo każdego odcinka specjalnego i umieszczone są w tabeli w indeksie górnym po miejscu zdobytym w rajdzie.

Uwagi

Przypisy 

Rajd Chorwacji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2022
2022 w Chorwacji